Куросио:
 Куросио — тёплое течение в Тихом океане у южных и восточных берегов Японии.
 Куросио — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Коти.
 «Куросио» — японский эсминец.
 Куросио — персонажи аниме «Летающий корабль-призрак», супружеская пара.